В наш час рід налічує 6 видів риб родини цихлові.

Види 
 Benitochromis batesii (Boulenger 1901) 
 Benitochromis conjunctus Lamboj 2001 
 Benitochromis finleyi (Trewavas 1974) 
 Benitochromis nigrodorsalis Lamboj 2001 
 Benitochromis riomuniensis (Thys van den Audenaerde 1981) 
 Benitochromis ufermanni Lamboj 2001

Джерела 

Pseudocrenilabrinae